Fibrositissyndrom bezeichnet folgende Krankheitsbilder:
 Fibrositissyndrom (1904) in seiner ursprüngliche Bedeutung, siehe Myogelose
 Fibrositissyndrom (1977) seit seiner Neudefinition, siehe Fibromyalgie